Гео́рг (, полное имя Фридрих Август Георг Людвиг Вильгельм Максимилиан Карл Мария Непомук Баптист Ксавер Кириак Романус Саксонский (; ) — король Саксонии с 19 июня 1902 года. Прусский (4 июля 1888 года) и саксонский генерал-фельдмаршал (15 июня 1888 года). Из династии Веттинов.

Биография 
Родился 8 августа 1832 года в замке Пильниц. Он был третьим ребенком принца Иоганна Саксонского и его жены принцессы Амалии Баварской.

Участник Франко-прусской войны 1870—1871 годов. Наследный принц (кронпринц) Саксонии с 29 октября 1873 года по 19 июня 1902 года.

Лишь в возрасте почти 70 лет Георг унаследовал королевский трон после смерти своего брата, короля Альберта. Правление Георга длилось всего два года. Был предпоследним саксонским генерал-фельдмаршалом.

Похоронен в усыпальнице саксонских монархов в Придворной церкви Дрездена.

Семья 

В 1859 году в Лиссабоне женился на португальской принцессе Марии Анне (1843—1884), дочери королевы Марии II. От этого брака родилось восемь детей, но две старшие дочери умерли в младенчестве.

 Мария Иоанна (1860—1861)
 Елизавета Альбертина (1862—1863)
 Матильда (1863—1933), рассматривалась в жёны кронпринцу Рудольфу и эрцгерцогу Францу Фердинанду, но осталась незамужней;
 Фридрих Август III (1865—1932), последний король Саксонии
 Мария Йозефа (1867—1944), жена эрцгерцога Отто и мать последнего императора Австрии Карла I;
 Иоганн Георг (1869—1938), женат на Марии Изабелле Вюртембергской (1871—1904), затем на Марии Иммаколате Бурбон-Сицилийской (1874—1947)
 Максимилиан (1879—1951), католический священник;
 Альберт (1875—1900), погиб в результате дорожного происшествия.

Воинские звания 
 08.03.1846 второй лейтенант
 23.08.1849 первый лейтенант
 29.04.1852 капитан
 29.09.1853 майор
 12.04.1857 подполковник
 03.03.1858 полковник
 30.10.1861 генерал-майор
 14.11.1866 генерал-лейтенант
 06.07.1871 генерал пехоты
 15.06.1888 саксонский генерал-фельдмаршал
 04.07.1888 прусский генерал-фельдмаршал

Предки

См. также 
 Кинг-Джордж

Примечания 

Короли Саксонии
Германские генерал-фельдмаршалы
Участники Франко-прусской войны
Саксонские генерал-фельдмаршалы
Почётные граждане Дрездена